Aspöck ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Aspöck (1814–1856), österreichischer Botaniker
 Herbert Aspöck (* 1966), österreichischer Politiker
 Horst Aspöck (* 1939), österreichischer Mediziner (Parasitologie) und Entomologe (Neuropterida)
 Ludwig Aspöck (1884–1976), österreichischer Botaniker
 Richard Aspöck (1919–1941), österreichisches Opfer des Aktion T4-Euthanasieprogramms des NS-Regimes
 Robert Aspöck (1943–2018), österreichischer Jurist und Politiker
 Ruth Aspöck (* 1947), österreichische Schriftstellerin
 Ulrike Aspöck (* 1941), österreichische Entomologin (Neuropterida)

Aspöck steht für:

 Aspöck Systems, österreichischer Fahrzeug-Beleuchtungshersteller

Siehe auch:
 Assböck